Sankt Bartholomäus bzw. Heiliger Bartholomäus bezeichnet: 
 Bartholomäus (Apostel) (1. Jahrhundert), Jünger Jesu
 Bartholomäustag, 24. August, Gedenktag des Heiligen
 zahlreiche Kirchen des Hl. Bartholomäus, siehe Bartholomäuskirche

Siehe auch:
 Bartholomäuskloster
 St. Bartholomä
 Saint-Barthélemy
 Saint Bartholomew
 San Bartolomé
 San Bartolomeo
 São Bartolomeu